Klick eller click kan syfta på:

 Klick – ett antal utvalda noder i en graf sådan att det i grafen finns en båge mellan varje par av noder
 Klick – drivladdningen antänder inte, se Eldavbrott
 Klick (TV-film) – en svensk TV-film från 1994
 Klick (TV-program) – ett svenskt TV-program
 Klick (ätt) – en svensk adelsätt nummer 1833
 Klickljud – ett begrepp i fonetik
 Click – en amerikansk film från 2006.
 Click of death – ett slanguttryck inom datorvärlden
 Click and Run – Linspires databas för program
 Click & Create – ett program för att skapa spel och applikationer

Personer
 Karl Henrik Klick (1753–1808), svensk officer

Se även
 Klickerträning